Buschle ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Buschle (1885–1972), deutscher Möbelfabrikant
 Erich Buschle (1901–1991), deutscher Maler, Goldschmied und Glaskünstler
 Fritz Buschle (* 1951), deutscher Politiker (SPD), MdL Baden-Württemberg
 Klaus-Dieter Buschle (* 1950), deutscher Volleyballspieler